Факундо Багнис (; ) — аргентинский теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Факундо — один из двух детей Энцо и Марии Багнисов; его сестру зовут Камила.

Аргентинец в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера 
В 2007 году выиграл два турнира из серии «фьючерс» в парном разряде. В 2008 году выиграл первый "фьючерс"в одиночном разряде.
В 2009 году уже выигрывает три одиночных «фьючерса». В июне 2010 года вышел в финал турнира серии «челленджер» в Бытоме. В 2011 году дебютирует в ATP-туре. Произошло это на турнире в Сантьяго, куда он пробился через квалификацию. Первым соперником на таком уровне для него стал Сантьяго Хиральдо, которому Багнис проиграл 6-2, 3-6, 2-6. Затем в Коста-де-Суипе ему удается пробиться в основную сетку второго турнира ATP подряд. В первом раунде проигрывает Рую Машаду. В марте выиграл парный «челленджер» в Салинасе и одиночный в Барранкилья.

В феврале 2012 года на турнире в Буэнос-Айресе впервые выходит во второй раунд, обыграв соотечественника Леонардо Майера 5-7, 6-4, 6-2. В следующей игре он сразился против № 5 в мировом рейтинге Давида Феррера и уступил в двух сетах 3-6, 4-6. На турнире в Акапулько вновь пробился в основную сетку, где проиграл Флориану Майеру. В июле ему покорился ещё один «челленджер» в Араде, а в осенью парный в Вилла Альенде и Гуаякиле. В марте выиграл «челленджер» в Сантьяго. В апреле вышел в финал в Барранкилье и сыграл его против своего партнера по парной победе на этом же «челленджере» Федерико Дельбонисом. В июле 2013 года выигрывает первый турнир ATP в своей карьере. Произошло это в парном разряде турнира в Штутгарт, где Багнис одержал победу совместно с бразильцем Томасом Беллуччи.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (30)

Победы (18) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (36)

Победы (20)

Поражения (16)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Аргентины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года